Khndzristan (en arménien : ) ou Almalı (en azéri) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Pour l'Azerbaïdjan, elle fait partie du raion de Khodjaly. La population s'élevait à  en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran
Localité dans le raion de Khodjaly